Ингегерд Биргерсдоттер (; ок. 1180 ― ок. 1230) ― королева-консорт Швеции, вторая супруга короля Сверкера II.

Происходила из благородной семьи Фолькунгов, была дочерью могущественного ярла Биргера Броса и вдовствующей королевы Бригитты Харальдстоттер; её мать была дочерью короля Норвегии Харальда IV Гилле и в 1160―1161 гг. сама была королевой Швеции, поскольку её первым мужем был король Магнус Хенриксен.

Королева 
Около 1200 года, после смерти первой супруги короля Сверкера Бенедикты, вышла замуж за него. Сыграла важную роль в государственной политике. В 1202 году скончался её отец, и королева Ингегерд и король Сверкер провозгласили своего годовалого сына принца Йохана наследником и главой клана Фолькунгов, который получил титул ярла. Представляется, что этот шаг оттолкнула клан Фолькунгов от двора Сверкера. Сыновья предыдущего короля Кнута I Эрикссона бежали в Норвегию в 1204 году, вернулись в следующем году с армией норвежцев. Трое сыновей были убиты в битве при Элграсе, а четвёртый, Эрик, бежал. Эти кровавые события, как кажется, заставили родственников Ингегерды принять сторону Эрика, как показали последующие события. Все попытки Ингегерд выступить в качестве посредника между королём и её семьёй и примирить их не увенчались успехом. Сверкер и Эрик встретились в битве под Леной в 1208 году, во время которой её брат ярл Кнут погиб в столкновении на стороне Эрика, возможно, вместе со своим дядей Магнусом Миннелшельдом. Эрик одержал победу и воцарился в Швеции. В 1210 году её муж предпринял попытку вернуть престол, но был убит в битве при Гестилрене. Ярл Фольке, вероятно, бывший ещё одним из её братьев, был убит, сражаясь на стороне Эрика.

После битвы при Гестилрене 
Поздние годы жизни Ингегерд неизвестны, равно как и год её смерти. В 1216 году её сын Юхан стал королём, однако хроники ничего не упоминают о его матери в связи с этим событием. Историки предполагают, что она провела остаток жизни со своим братом Магнусом в Скании или в какой-либо другой части Дании. Было высказано предположение, что она, возможно, умерла около 1230 года.

Отсутствие хронологической точности в исторических источниках является причиной альтернативного толкования порядка жён Сверкера. Можно предположить, что Ингегерд, возможно, была первой его супругой в конце XII и начале XIII века, и уже после её смерти Сверкер женился на Бенедикте Эббесдоттер Хвиде, чей отец Эббе Сунесен, брат архиепископа Лунда Андреаса Сунесена, поддержал Сверкера в провальной для него битве под Леной.

Дети 

 Юхан I, (1201?―1222), король Швеции в 1216―1222 гг.

Примечания

Литература 
 Agneta Conradi Mattsson: Riseberga kloster, Birger Brosa & Filipssönerna. Vetenskapliga skrifter utgivna av Örebro läns museum 2, 1998, 
 Dick Harrison: Jarlens sekel - En berättelse om 1200-talets Sverige. Ordfront, Stockholm, 2002, 
 Åke Ohlmarks: Alla Sveriges drottningar. Stockholm: Gebers, 1973.

Фолькунги